Ranicki ist der Name von

 Andrew Ranicki (1948–2018), britischer Mathematiker